Ваня Кінґ і Ярослава Шведова були чинними чемпіонками, але знялись через тепловий удар у Шведової.
Андреа Главачкова і Луціє Градецька здобула титул, у фіналі перемігши пару Катарина Среботнік і Чжен Цзє з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари 
Перші четверосіяних гравчинь виходять без боротьби в другий раунд.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw

Western and Southern Open
Western & Southern Open 2012